La Route nationale 238 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 La route nationale 238 en Belgique.
 La route nationale 238 en Norvège.
 L’ancienne route nationale 238 en France.

Voir aussi